Развязка — бывший остановочный пункт (разъезд) в составе Омского отделения Западно-Сибирской железной дороги. Находился на железнодорожной ветке, идущей  параллельно автотрассе М-51 (52К-2) от Омска, в точке пересечения с основным ходом Трансиба

На 2019 год путевое хозяйство разобрано. Сохранилась  (на 2019 год) путевое хозяйство в разъезде Левобережный.

Находился разъезд Развязка в Омском районе Омской области, на территории Богословского сельского поселения. От разъезда шла местная автодорога в район промышленного строительства.   

Для обслуживания путевого хозяйства возник населённый пункт железнодорожников Развязка.

Примечания

Ссылки 
 Карта Западно-Сибирской железной дороги — Омск, Татарская, Иртышское

Остановочные пункты Западно-Сибирской железной дороги